Ибусуки:

 Ибусуки — город в Японии, находящийся в префектуре Кагосима.
 Ибусуки, Хироси — японский футболист, нападающий клуба «Севилья».